Aleksander Skotnicki (1901–1944) – polski weterynarz, oficer rezerwy kawalerii WP, partyzant Armii Ludowej
 Aleksander Skotnicki (ur. 1948) – polski hematolog, transplantolog, specjalista chorób wewnętrznych